Peltistromella är ett släkte av svampar. Peltistromella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Peltistromella